Marktplatz 11 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 11 (Bad Camberg), denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Camberg
 Marktplatz 11 (Bad Kissingen), denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Kissingen
 Marktplatz 11 (Braunfels), denkmalgeschütztes Gebäude in Braunfels
 Marktplatz 11 (Breuberg), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Breuberg-Neustadt 
 Marktplatz 11 (Gräfenberg), denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Gräfenberg
 Marktplatz 11 (Münnerstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Marktplatz 11 (Neustadt bei Coburg), denkmalgeschütztes Biedermeierhaus in Neustadt bei Coburg 
 Marktplatz 11 (Weißenburg in Bayern), denkmalgeschütztes Gebäude in Weißenburg in Bayern